Den internationella standarden ISO 9 fastställer ett system för hur kyrilliska alfabetets bokstäver kan representeras med latinska bokstäver, så kallad translitterering.

Finesserna med translitterering (i motsats till transkription) är att antalet bokstäver i text förblir detsamma som i originalet samt att translittereringen kan ske fram och tillbaka utan att någon information förloras.

ISO 9 har inte blivit använd så mycket, särskilt inte i Västeuropa där man tidigare inte kunnat hantera bokstäver som ž,č,ŭ i datorer, de har inte ingått i de kodningar som använts före Unicode. Dessutom finns etablerade transkriptioner som används av tradition, oftast en för varje par av utgångspråk och målspråk. En tendens är istället att principerna för transkription till engelska används mer och mer i andra språk för till exempel personnamn. Det innebär till exempel ш→sh, ю→yu och я→ya, istället för de traditionella svenska transkriptionerna sj, ju och ja av samma bokstäver.

ISO 9:1995
Denna upplaga ersätter den första upplagan ISO 9:1986.

Exempel

Här följer ett exempel på translitterering enligt ISO 9. Texten är hämtad ur Rysslands nationalsång:

Externa länkar
Transkription av det kyrilliska alfabetet i olika språk

ISO-standarder
Romanisering